Personen met de achternaam Halsband
 Hector Halsband, Belgisch collaborateur en Vlaams activist

Voorwerp
Halsband (dier), leiband, vlooienband etc. van een huisdier
Halsband (foltertuig), houten, ijzeren of lederen halsband gebruikt als martelwerktuig 
Halsband (bdsm), seksspelattribuut
Halsband (furry), ook wel furry collar genoemd, een halsband gedragen door de leden van een bepaalde subcultuur

Zie ook
Hondenlijn